Die Eerste Divisie 1964/65 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 23. August 1964 und endete am 2. Mai 1965.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten zwei Teams stiegen in die Eredivisie auf. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 14 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger Blauw Wit Amsterdam und RKSV Volendam aus der Eredivisie, sowie die beiden Aufsteiger BV Alkmaar ’54 und NEC Nijmegen aus der Tweede Divisie.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-off Meisterschaft 
Das Spiel um die Meisterschaft fand am 16. Mai 1965 im Stadion De Vliert von ’s-Hertogenbosch statt.

|}

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1964/65